Lista de bairros e localidades de Igrejinha:

Bairros
Existem atualmente 15 bairros em Igrejinha:

Lista de bairros de Igrejinha:
 Centro
 Casa de Pedra
 15 de Novembro
 Invernada
 Saibreira
 Viaduto
 Bom Pastor
 Figueira
 Moinho
 Vila Nova
 Garibaldi
 Pedreira
 Industrial
 Lajeadinho
 Rothmann

Localidades
Existem atualmente 11 localidades em Igrejinha:

Lista de localidades de Igrejinha:
 Serra Grande
 Solitária
 Voluntária
 Lajeadinho
 Três Irmãos
 Linha Caloni
 Nova Aurora
 Arroio Kampff
 Rochedo
 Sanga Funda
 Picada Francesa

Bibliografia
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Listas de bairros dos municípios do Rio Grande do Sul